«Соляно́й похо́д», также известный как Соляная сатьяграха, Данди-марш и Данди-сатьяграха — один из эпизодов сатьяграхи в Индии, когда 12 марта — 5 апреля 1930 года Махатма Ганди с 79 своими последователями прошёл пешком от Сабармати Ашрама в Ахмадабаде (штат Гуджарат, Западная Индия) до побережья Аравийского моря близ селения Данди. После окончания 390-километрового похода, в ходе которого к группе протестующих присоединялись всё новые последователи, его участники принялись демонстративно выпаривать соль из морской воды. При этом, в знак нарушения колониальной соляной монополии, участники Соляного похода не уплачивали налог на соль.

После выпаривания соли в Данди группа двинулась по побережью к югу, продолжая действия против соляного налога, намереваясь провести акцию на солеварнях в Дхарасане. Однако за несколько дней до предполагаемой акции, в ночь с 4 на 5 мая, Ганди был арестован. События Соляного похода привлекли внимание средств массовой информации и общественности по всему миру, сатьяграха против соляной монополии длилась почти год, закончившись освобождением Ганди. Всего в результате «соляной сатьяграхи» было арестовано и заключено в тюрьмы свыше 80 тыс. индийцев.

Поход имел важное пропагандистское значение и заложил основы массовой кампании гражданского неповиновения английским колониальным властям в Индии, дав толчок новым протестам против соляных налогов.

Предыстория 
Ганди был давним приверженцем тактики ненасильственного гражданского неповиновения, которую он называл сатьяграхой и считал основой для достижения самоуправления и суверенитета Индии. Он говорил, что между понятиями «сатьяграха» и «Пурна Сварадж» есть такая же нерушимая связь, как между семенем и выросшим из него деревом, и писал, что «если использовать грязные средства, произойдут изменения не к лучшему, а скорее всего в противоположную сторону. Только те изменения наших политических условий, которых мы сможем добиться чистыми средствами, могут привести к настоящему прогрессу».

Слово «сатьяграха» состоит из двух санскритских слов: satya (истина) и āgraha (настойчивость, упорство, стойкость); она означает упорное стояние в истине. Для Махатмы Ганди сатьяграха означала намного больше, чем просто «пассивное сопротивление». По его словам:

Истина (satya) предполагает любовь, а стойкость (agraha) порождает силу, и по этой причине является синонимом силы. Таким образом, я начал называть индийское общественное движение Сатьяграхой, чтобы сказать, что сила рождается от Истины и Любви — или ненасилия, и прекратил употреблять фразу «пассивное сопротивление» в связи с этим, и даже когда мы пишем по-английски, мы часто избегаем словосочетания passive resistance и используем вместо него satyagraha …

Первой серьёзной попыткой использования тактики сатьяграхи стало движение несотрудничества, которое Махатма Ганди возглавлял в 1920—1922 годах. И хотя ему удалось поднять миллионы индийцев на протесты против британского , совсем избежать насилия не вышло: после  в Чаури-Чаура, где толпа убила 22 безоружных полицейских, Ганди решил прекратить протест, вопреки возражениям других членов ИНК, полагая, что индийцы ещё не были готовы к успешному ненасильственному сопротивлению.  в  в 1928 году оказались намного более успешными. Восставшим удалось практически парализовать британское правление и добиться значительных уступок. Кроме того, эти события широко освещались в прессе, и весть о практической победе привела к более важной идеологической победе. Позднее Ганди утверждал, что успех в Бардоли укрепил его убеждённость в правильность сатьяграхи и достижимости Свараджа: «К нам только постепенно приходит осознание важности победы в Бардоли … Бардоли показал и расчистил дорогу. Сварадж на нашем пути, и только он исцелит …». Многих участников протестов в Бардоли Ганди потом повёл в поход в Данди, и они вновь прошли по многим тем же деревням. Восстание получило движущую силу и поддержку во всех частях Индии.

В полночь на 31 декабря 1929 года Индийский национальный конгресс (ИНК), возглавляемый Ганди и Джавахарлалом Неру поднял трёхцветные флаги Индии на берегах реки Рави в Лахоре, а 26 января 1930 года — провозгласил  («Пурна Сварадж»), в которой в числе прочего заявлялся отказ от уплаты налогов в британскую казну:

Мы полагаем, что народ Индии, как и любой другой народ, обладает неотъемлемым правом иметь свободу, иметь необходимое для жизни и наслаждаться плодами своего труда, поскольку это даёт все возможности для развития. Мы также считаем, что если какое-либо правительство лишает народ этих прав и угнетает его, народ вправе сменить или отменить такое правительство. Британское правление в Индии не только лишило индийцев их свободы, но было основано на эксплуатации народных масс и разрушило Индию экономически, политически, культурно и духовно. По этой причине мы считаем, что Индия должна разорвать отношения с британцами и достичь «Пурна Сварадж» — то есть полного суверенитета и самоуправления.

Организация похода 
 поручил Ганди организовать акцию гражданского неповиновения, которую обещал продолжать поддерживать в случае ареста лидера. Ганди планировал устроить такую акцию, направленную против . Принятый в 1882 году Соляной закон () давал британцам монопольное право на добычу и производство поваренной соли. Добытая соль могла храниться только на правительственных складах и облагалась налогом. Нарушение Соляного закона считалась уголовным преступлением, и даже жители побережья, которые раньше могли бесплатно получить соль путём выпаривания морской воды, больше не имели право это делать и были вынуждены покупать соль у колониальных властей.

Ганди предложил выбрать противодействие сбору соляного налога в качестве цели акции протеста, но Рабочий комитет ИНК поначалу скептически отнёсся к этому; Джавахарлал Неру и Дивьялочан Саху (Divyalochan Sahu) были не уверены в правильности такого выбора, Сардар Патель предложил вместо этого бойкотировать уплату земельных платежей (). Один из авторов статей в газете The Statesman написал тогда, что «трудно не засмеяться, представив, как самые разумные из индийцев будут расположены к такому».

Британская колониальная администрация тоже не была обеспокоена, узнав об этих планах сопротивления взиманию налога на соль. Генерал-губернатор Индии барон Ирвин (Эдуард Вуд) не считал ожидаемые протесты серьёзной угрозой и написал в Лондон: «В настоящее время перспектива соляной кампании не вынуждает меня просыпаться ночью».

Однако у Ганди были свои причины принять такое решение. Поваренная соль как конкретный предмет повседневной необходимости явно была способна вызвать более значительный общественный резонанс, чем абстрактные требования бо́льших политических прав и свобод. Налог на соль давал 8,2 % от всех налоговых поступлений Британской Индии, и сильнее всего ударял по наиболее бедным индийцам. Объясняя свой выбор, Ганди говорил: «Соль — самая необходимая после воздуха и воды для жизни вещь». И среди других лидеров индийского сопротивления нашлись поддержавшие Ганди; среди них — будущий генерал-губернатор Индийского Союза Чакраварти Раджагопалачария, который на митинге в Тутикорине заявил:

Предположим, народ поднялся и устроил революцию. Восставшие не могут атаковать абстрактную конституцию или вести армию против прокламаций и статутов … Гражданское неповиновение должно быть направлено против соляного налога, или земельного налога, или чего-то другого конкретного — не того; то есть наша конечная цель, но на некоторое время это будет нашей [ближайшей] целью, и мы должны стрелять прямо.

Ганди чувствовал, что в ходе этой акции протеста «Пурна Сварадж» окажется тем, что значимо для каждого индийца. Он убеждал других в том, что такая кампания объединит индуистов и мусульман в борьбе против несправедливости, в равной мере затрагивающей тех и других.

Когда протест расширился, его лидеры стали лучше понимать значение соли как символа. Неру отметил беспрецедентны общественный отклик: «казалось, будто бы родник внезапно пробился».

Подготовка к походу 
5 февраля газеты сообщали, что Ганди начнёт кампанию гражданского неповиновения и неисполнения соляного закона. Соляная сатьяграха должна была начаться 12 марта и закончиться 6 апреля в Данди, где Ганди лично нарушит этот закон. Ганди выбрал 6 апреля днём начала массовых нарушений соляного закона потому, что это был первый день «Национальной недели», начавшейся в 1919 году, когда Ганди положил начало общенационально забастовке (харталу) против закона Роулатта.

Ганди заранее предупредил журналистов из многих стран о готовящемся марше; с некоторыми из них он встречался лично, во многие другие СМИ рассылал сообщения из Сабармати ашрама, где он жил до Соляного похода. Ганди предвидел свой арест и другие трудности протестного похода, и говорил об этом журналистам. «Мы вступаем в священную войну, в борьбу жизни и смерти — писал он, — мы готовы жертвовать собой, мы идём на всеобъемлющую жертву». Корреспонденты десятков индийских, европейских и американских газет, а также кинокомпании откликнулись на эту драму и начали освещать её.

От непосредственных участников Соляного похода Ганди требовал строжайшей дисциплины и приверженности ценностям сатьяграхи и ахимсы. Поэтому он их набирал не из членов партии Индийского национального конгресса, но из жителей своего ашрама, подготовкой которых Ганди лично занимался и в которых он был наиболее уверен. Поход продолжался 24 дня, и за это время участники прошли через 48 деревень в четырёх округах. Маршрут и места ночёвок были выбраны так, чтобы вовлечь в эту акцию как можно больше местных жителей. Впереди основной группы участников шли посланные Ганди разведчики; они заранее заходили в каждую деревню, в которой планировался привал, узнавали обстановку, настроения и нужды местных жителей, чтобы Ганди был готов к переговорам с ними. События в каждой деревне на пути Соляного похода документировались, о них сообщалось в индийской и иностранной прессе.

2 марта 1930 года Махатма Ганди написал письмо генерал-губернатору Индии, в котором сообщил, что остановит поход, если британские власти выполнят одиннадцать требований, включая снижение земельных налогов, сокращение военных расходов, установление пошлины на ввоз иностранной одежды и отмену налога на соль. Самым важным из них была отмена соляного налога; Ганди писал:

Если моё письмо никак не отзовётся в Вашем сердце, в одиннадцатый день этого месяца я продолжу движение вместе со всеми сотрудниками Ашрама, которых смогу взять, для несоблюдения положений Соляного закона. Я расцениваю этот налог как самый несправедливый из всех, с точки зрения бедняка. Поскольку движение за суверенитет и самоуправление существенно для беднейших на земле, мы начнём действовать против этого зла.

Но генерал-губернатор, как выше было сказано, относился к «соляному протесту» с презрением и считал его бесперспективной затеей. Генерал-губернатор не ответил на письмо и отказался встречаться с Ганди, после чего Соляной поход был продолжен. Ганди тогда отметил: «На коленях я просил хлеба — но вместо этого получил камень».

Накануне марша тысячи индийцев собрались в Сабармати слушать речь Ганди на вечернем молитвенном собрании. Американский академик Герберт А. Миллер (Herbert A. Miller) в журнале  сообщил, что « человек собрались на берегу реки, чтобы услышать „призыв к оружию“ от Махатмы Ганди. Этот „призыв к оружию“ был замечательным „призывом к войне“ из всех, когда-либо сделанных».

Первые 79 участников похода 
Весь маршрут Соляного похода от начала и до конца прошли 79 человек, включая предводителя Махатму Ганди. Большинству из них было от 20 до 30 лет. Они были родом почти из всех провинций Британской Индии. После завершения Соляного похода большинство из этих семидесяти девяти человек фактически пропали без вести — об их дальнейшей судьбе не найдено сведений, хотя их имена известны:

Этапы основного похода

Из Сабармати в Данди 

12 марта 1930 года Махатма Ганди и ещё 78 человек из многих регионов, каст, убеждений и религий Индии вышли в путь из Сабармати ашрама. Им предстояло пройти пешком 385 километров до прибрежной деревни  (округ Навсари, Гуджарат). Все участники Соляного похода носили белые , из-за чего Соляной поход называли так же «белой текущей рекой» ().

По данным The Statesman — официальной правительственной газеты, обычно склонной занижать количество участников акций протеста — сто тысяч человек столпились на дороге из Сабармати в Ахмадабад. В первый день они прошли 21 км и остановились в деревне Аслали, где Ганди выступал перед толпой приблизительно в четыре тысячи человек. Он получил большую поддержку местного населения как в Аслали, так и в последующих деревнях на маршруте Соляного похода. Одни давали пожертвования участникам сатьяграхи, другие сами к ним присоединялись и шли дальше; были даже случаи, когда руководители деревень открыто отказывались от дальнейшего сотрудничества с британскими властями.

В каждой деревне люди приветствовали с барабанами и кимвалами участников Соляного похода. Ганди в своих речах обличал антигуманный налог на соль и представлял сатьяграху как борьбу бедняков. Походники ночевали только под открытым небом и просили у местных жителей только еду и воду. Ганди чувствовал, что это поможет вовлечь бедняков в борьбу за независимость, необходимую для окончательной победы.

К первоначальным 79 участникам Соляного похода по пути присоединились ещё несколько тысяч человек. Среди них были и будущие лидеры индийского освободительного движения — например, Сароджини Найду. К концу похода процессия растянулась более чем на три километра. Они хором пели бхаджан «Рагхупати Рагхава Раджа Рам».

Весть о походе быстро разнеслась по Индии. В Сурате 30 тысяч человек собралось встречать походников, а в пункте назначения Данди — уже 50 тысяч. С ними шли иностранные журналисты и кинооператоры трёх бомбейских кинокомпаний, которые документировали Соляной поход. Благодаря им эта протестная акция и её лидер уже тогда стали известны далеко за пределами Британской Индии, в Европе и в Америке. В конце 1930 журнал Time объявил Ганди «человеком года». Газета New York Times почти ежедневно писала о Соляном походе; 6 и 7 апреля 1930 года статьи о нём вышли на первой полосе газеты. Когда поход подходил к завершению, Ганди сказал: «Я хочу, чтобы мир проявил симпатию к этой битве правды против силы».

5 апреля, уже на побережье, Ганди в интервью репортёру Associated Press заявил:

Не могу не пожелать наилучшего властям, которые за всё время похода совершенно не вмешивались … хотелось бы верить, что это невмешательство вызвано реальными изменениями в сердце или в политике. Однако необоснованное пренебрежение народными чувствами, которое они показали на Законодательной ассамблее, и их высокомерное поведение не оставляют сомнений в том, что политика безжалостной эксплуатации Индии будет упорно продолжаться любой ценой, и единственное, чем я могу объяснить такое бездействие британских властей — это то, что при всей их силе они чувствительны к мнению мировой общественности, которое нетерпимо к преследованиям за политическую агитацию — даже в крайней её форме, которой без сомнения является гражданское неповиновение — до тех пор, пока оно остаётся гражданским и потому непременно ненасильственным … Всё ещё кажется возможным то, что власти потерпят и действительное нарушение соляного закона огромным множеством людей, как до сих пор терпели поход.

На следующее утро после молитвы Ганди поднял ком солёного ила и объявил: «этим я сотрясаю основания Британской империи». Потом он вскипятил этот ком в морской воде и незаконно произвёл немного соли. Вскоре тысячи людей последовали его примеру — сначала участники соляного похода, а потом и жители окрестных деревень. Везде, где это было удобно, они выпаривали из морской воды нелегальную, но столь необходимую поваренную соль.

Сароджини Найду, увидев Ганди, воскликнула: «Привет, правонарушитель!». Потом она писала в письме своей дочери: «Маленький правонарушитель сидит в тишине и пишет статью о триумфе молодой Индии, и я растягиваюсь на жёсткой скамье у открытого окна огромной комнаты, в которой 6 окон открыты морскому бризу. Вдали, куда ни кинешь взгляд — маленькая армия: тысячи пилигримов тянуться вереницей со вчерашнего дня в этой обычно безлюдной и весьма примитивной рыбацкой деревне». После этого демонстративного нарушения соляного закона, из ближайшего почтового отделения в Джалапуре было отправлено около 700 телеграмм, большинство — журналистами, сообщавшими сенсационную новость.

Их Данди в Дхарасану 

Придя в Данди, Ганди остановился и устроил там временный ашрам, после чего стал избегать личного участия в дальнейших протестных акциях, но поддерживал связь со своими последователями по всей Индии. В частности, обращаясь к последовательницам в Бомбее (ныне Мумбаи), он призывал пикетировать магазины, где продавались алкоголь и иностранная одежда, говорил: «нужно устроить костёр из иностранных одежд. Школы и колледжи должны опустеть».

Как мы можем судить по сохранившимся британским документам, колониальные власти были потрясены такой масштабной сатьяграхой и долго не могли решить, нужно ли сажать Ганди в тюрьму — или это только ухудшит их положение. Джон Кот Карри () из Англии, в то время служивший в , написал в своих мемуарах, что чувствовал тошноту всякий раз, когда имел дело с демонстрантами ИНК в 1930 году. Карри и другие представители британской власти, включая министра по делам Индии Уильяма Уэдгвуда Бенна, предпочли бы бороться с противником, применяющим насилие, а не с огромной толпой не применяющих его.

Следующей крупной протестной акцией, которую задумал провести Ганди, должна была стать Дхарасана Сатьяграха — поход до солеварен в  (Гуджарат), в 40 километрах от Данди. Он снова написал лорду Ирвину о своих планах и требованиях. 4 мая около полуночи Ганди спал на раскладушке в манговой роще в о́круге Сурат, когда туда пришли два индийских офицера и тридцать тяжеловооружённых констеблей. Они арестовали Махатму Ганди на основании постановления 1827 () за участие в незаконной деятельности и без суда держали под стражей в городе Пуна.

Но Дхарасана Сатьяграха всё равно началась, как планировалось. Её вёли семидесятишестилетний отставной судья  и жена Махатмы Ганди Кастурба. Оба лидера были арестованы по пути в Дхарасану и приговорены к трём месяцам тюремного заключения. Во главе похода стала Сароджини Найду — поэтесса, борец за свободу и при том противница всякого насилия; она предупреждала участников сатьяграхи: «Вы не должны применять никакое насилие ни при каких обстоятельствах. Вас будут бить, но вы не должны оказывать сопротивление; даже не поднимайте руку, чтобы парировать удар». Солдаты начали бить сатьяграхцев палками со стальными наконечниками. Этот случай тоже получил международную огласку. Корреспондент United Press  сообщал:

Ни один из демонстрантов даже не поднял руку чтоб отразить удар. Они падали как кегли. Оттуда, где я стоял, я слышал тошнотворные звуки ударов палок по беззащитным черепам. Толпа людей смотрела и ожидала; люди стонали и хватали ртами воздух после каждого удара. Упавшие одни лежали, скрючившись, другие были без сознания, третьи корчились от боли с проломленными черепами или сломанными плечами. Через две-три минуты земля покрылась телами. Большие пятна крови расплывались на их белых одеждах. Выжившие и уцелевшие тихо и упрямо продолжали идти, пока и они не падали … Наконец, полиция пришла в ярость от такого непротивления … они начали яростно бить сидящего мужчину ногами в живот и в пах. Раненый корчился и пронзительно кричал в агонии, что, казалось, только раззадоривало полицейских … Потом полиция начала хватать сидящих людей за руки или за ноги и волочь по земле, порой сотни ярдов, затем бросать в канавы.

, бывший спикер ассамблеи, увидев такое избиение людей, пришёл к окончательному выводу: «всякая надежда на примирение Индии с Британской империей потеряна навсегда». Уэбб Миллер попытался послать телеграмму своему изданию, чтоб сообщить о случившемся — но британский телеграфный оператор в Индии с первого раза не пропустил такую. И только когда журналист пригрозил в противном случае разоблачить британскую цензуру в Индии, телеграфисты передали сообщение. Вскоре эта страшная история была опубликована в 1350 газетах по всему миру и даже вошла в официальный документ американского сенатора .

Сопутствующие акции

Соляной поход в Ведараньям 

Когда Ганди вёл Соляной поход вдоль западного побережья Индии, один из его ближайших соратников — Чакраварти Раджагопалачария — устроил ещё один протестный поход на восточном побережье: от города Тируччираппалли (тогда Мадрасское президентство, ныне штат Тамилнад) до прибрежной деревни . После нелегальной добычи соли Чакраварти Раджагопалачария тоже был арестован британцами.

Бойня на площади Кисса-Хвани 

В Пешаваре сатьяграху возглавлял мусульманин-пуштун, ученик Махатмы Ганди Абдул Гаффар-хан, который подготовил  активистов ненасилия, составивших движение «Худай Хидматгаран». 23 апреля 1930 года Гаффар-хан был арестован. Толпа сторонников движения собралась на площади около рынка Кисса-Хвани. Батальон 2/18  открыл огонь из пулемётов по безоружной толпе, убив приблизительно 200—250 человек, которые не разбегались и не прятались, но добровольно шли под пули. Офицер Британской индийской армии Чандра Сингх Гархвали и ещё несколько солдат отказались стрелять. За это был арестован весь взвод и многие были приговорены к суровым наказаниям, вплоть до пожизненного заключения.

Массовое гражданское неповиновение 
Вскоре после прибытия соляных походников в Данди гражданское неповиновение стало массовым явлением на всей территории Индии. Не только участники похода и жители Данди и соседних деревень, но ещё миллионы людей нарушали британский соляной закон, производя соль или покупая нелегально произведённую. Незаконная торговля поваренной солью началась на всём индийском побережье. Щепотка соли, добытой самим Махатмой Ганди, была продана за 1600 рупий (750 $ по тогдашнему курсу). Британские власти отреагировали на это, арестовав к концу месяца более шестидесяти тысяч человек за незаконные добычу и продажу поваренной соли.

Однако сатьяграха не прекратилась, а вскоре встала распространяться не только на поваренную соль. Одежда и другие товары британского производства были бойкотированы. Непопулярные лесные законы перестали исполняться в Бомбее, Майсуре и Центральных провинциях. Крестьяне-гуджаратцы отказывались платить налоги даже под угрозой потери своей земли и урожая. В Мидинипуре бенгальцы прекратили платить сторожевой налог (). Британцы ответили принятием новых репрессивных законов, в том числе ввели цензуру писем и объявили Индийский национальные конгресс и связанные с ним организации незаконными. Но и эти меры не остановили кампанию гражданского неповиновения.

Как и во времена движения несотрудничества, в ходи акции массового ненасильственного сопротивления произошло несколько вспышек насилия, в том числе в Калькутте, Карачи и Гуджарате. Но в этот раз Ганди не стал останавливать Сатьяграху из-за насилия, хоть и призвал немедленно прекратить его, но при том славил погибших в Читтагонге последователей и поздравлял их родителей с «окончательной жертвой, принесённой их сыновьями … Смерть воина — не повод для печали».

Первая фаза индийского гражданского неповиновения (1929—1931) пришлась на годы второго премьерства Рамсея Макдональда; возглавляемое им правительство Великобритании, включавшее министра по делам Индии , руководило противодействием восстанию индийцев. Это же правительство стремилось подавить зарождавшееся профсоюзное движении в Индии, что историк  описал как «массивное контрнаступление капиталистов и властей на права рабочих».

Участие женщин в гражданском неповиновении 

Акции гражданского неповиновения в 1930 году стали первыми в истории Индии, в которых в массовом порядке приняли участие женщины, борющиеся за свободу. Тысячи женщин — и из крупных городов, и из маленьких деревень — стали активными участницами сатьяграхи. Хотя Ганди просил, чтобы только мужчины шли в соляной поход, и вместе с ним шли только мужчины, но неожиданно и женщины по всей Индии начали добывать и продавать соль, чтобы фактически отменить британский соляной закон.

, одна из ранних активисток гандийского движения, заметила, что «даже наши старые тёти, бабушки и двоюродные бабушки несли домой кувшины с солёной водой и нелегально получали соль. И потом во весь голос кричали: „Мы нарушили соляной закон!“». Такое увеличение количества женщин — участниц борьбы за независимость и самоуправление стало неожиданностью и для генерал-губернатора лорда Ирвина, которые посчитал это «новой и серьёзной вещью» (). В правительственном отчёте об участие женщин говорилось, что «тысячи из них вышли … из заточения в своих домах … чтобы присоединиться к демонстрациям Конгресса и помогать пикетчикам: и их присутствие в этих случаях делало необходимую работу полиции весьма неприятной». Хотя женщины стали участвовать в Соляном походе, Ганди по-прежнему считал их находящимися на вторых ролях в движении; тем не менее, он дал толчок более широкому вовлечению женщин в активную деятельность в будущем. Сароджини Найду стала первой женщиной, арестованной на соляном марше.

После похода 
Соляная сатьяграха преуспела в привлечении внимания международной общественности. Миллионы людей смотрели кинохронику Соляного похода. Time объявил Махатму Ганди человеком 1930 года и сравнивал Соляной поход с Бостонским чаепитием: жители Индии так же бросали вызов британскому налогу на соль, как когда-то жители Новой Англии бросили вызов британскому налогу на чай.

Гражданское неповиновение продолжалось до начала 1931 года, когда Ганди был окончательно выпущен из тюрьмы, а генерал-губернатор Индии согласился на переговоры с ним. Они впервые общались на равных и смогли договориться, подписали . Благодаря этим переговорам состоялась вторая  в конце 1931 года.

Соляная сатьяграха не привела к немедленному прогрессу в достижении Индией статуса доминиона или полного самоуправления, не вынудила британцев идти на значительные политические уступки и не пользовалась большой поддержкой среди мусульманского населения Индии. Лидеры ИНК в 1934 году решили прекратить вести политику Сатьяграхи. Неру и некоторые другие дистанцировались от Ганди; позднее Ганди и сам вышел из ИНК, чтобы сосредоточиться на реализации своей «Конструктивной программы» (), которая включала себя себя усилия по преодолению предубеждений о . И хотя к середине 1930 годов британские власти восстановили контроль над территорией и населением Британской Индии, мировое общественное мнение всё более склонялось к признанию легитимности устремлений Ганди и ИНК к независимости Индии. Кампания Сатьяграхи в 1930-х годах вынудила британцев признать тот факт, что их контроль над Индией всецело зависит от согласия индийцев, и что согласие было утрачено при попытках подавления восстания против соляного налога.

Неру оценил Соляную сатьяграху как высшую точку в его сотрудничестве с Ганди и чувствовал, что она надолго изменит позиции индийцев:

Конечно, эти движения оказали огромное давление на британские власти и сотрясли механизм правления. Но что, на мой взгляд, действительно важно, так это тот эффект, который они оказали на наш народ, особенно на массы деревенских жителей … Несотрудничество вытащило их из трясины, придало им самоуважения и уверенности в своих силах … Они действовали смело и не покорялись так легко несправедливому угнетению; их кругозор расширился и они начали понемногу думать об Индии как о целом … За это замечательное преображение мы должны быть благодарны Конгрессу под руководством Ганди.

Влияние и память 
Более чем через тридцать лет Соляной марш и Сатьяграха в целом оказали сильное влияние на американского правозащитника Мартина Лютера Кинга и его борьбу за права чернокожих в 1960-е годы:

Как и большинство людей, я слышал про Ганди, но не изучал его всерьёз. Но когда я стал читать, я был глубоко очарован его кампаниями ненасильственного сопротивления. Я был очень тронут его Соляным маршем к морю и его многочисленными постами. Вся концепция «Сатьяграхи» («Сатья» — истина, что равнозначна любви, а «аграха» — сила; «Сатьяграха», таким образом, означает силу истины и силу любви) была крайне важной для меня. По мере того, как я всё глубже изучал философию Ганди, мой скептицизм по отношению к силе любви постепенно ослабевал, и я впервые смог увидеть её действенность в области социальных реформ.

В 2005 году, в 75-летнюю годовщину Соляного марша,  провёл марш памяти по тому же маршруту из Сабармати в Данди. Это мероприятие называлось «Международная прогулка за справедливость и свободу», руководил им правнук Махатмы Ганди . Было зарегистрировано девятьсот участников из девяти стран; вместе с присоединившимися по пути количество участников доходило до двух тысяч. Эта акция тоже получила международную известность. В Данди процессия прибыла 5 апреля 2005 года и оставалась там до 7 апреля. На встречу с участниками приехал премьер-министр Индии Манмохан Сингх и обещал построить в Данди памятник Соляному походу. Тот маршрут из Ашрама Сабармати в Данди, по которому прошёл Ганди со своими последователями, теперь называется «Маршрут исторического наследия „Путь Данди“» ().

К юбилеям Соляного марша в 1980 и 2005 годах Индия выпускала серии памятных почтовых марок.

В январе 2019 года в Данди был открыт .

В бомбейском кампусе  сооружён мемориал в память о первых 79 участниках Соляной сатьяграхи.

Пояснения

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
 
 
 
 	
 
 

История Индии
Акции протеста
Конфликты 1930 года
Ненасильственное сопротивление
Махатма Ганди